E79 oder E 79 steht für:
 DR-Baureihe E 79, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 79, eine Fernstraße von Oradea in Rumänien nach Thessaloniki in Griechenland
 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels nach dem ICD-10-Code

E79